Chile
 Chilena (Anthelidae) — gênero de mariposa pertencente à família Anthelidae
 Chilenos — povo do Chile

Animais 
Gato-chileno ou Leopardus guigna
Golfinho-chileno

Desambiguações de gentílicos